NGC 6204 (другие обозначения — OCL 982, ESO 277-SC10) — рассеянное скопление в созвездии Жертвенника.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Величина межзвёздного покраснения в цвете B−V составляет . Возраст скопления около . Расстояние от Солнца

Примечания 

6204
Жертвенник (созвездие)
Рассеянные скопления